Onondaga (taal), een taal gesproken in Canada en de Verenigde Staten
Onondaga (volk), een stam uit Noord-Amerika
Onondaga County, een county in de Amerikaanse staat New York.